Квинт Конси́дий ():
 Квинт Консидий — народный трибун Римской республики 476 года до н. э.;
 Квинт Консидий — участник громких судебных процессов 70-х гг. I века до н. э., сенатор и публикан.